Luigi Colombo – giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano
 Luigi Colombo – calciatore italiano
 Luigi Colombo – pistard italiano
 Luigi Colombo (Fillia) –  poeta e pittore italiano